Sansonetti può riferirsi a:
Philippe Sansonetti  biologo francese
Étienne Sansonetti ex calciatore francese
Luigi Sansonetti ammiraglio italiano
Ugo Sansonetti atleta e scrittore italiano
Gianni Marco Sansonetti ex calciatore italiano
Piero Sansonetti giornalista italiano.
Vincenzo Sansonetti giornalista e scrittore italiano.